(signifiant « grand lézard énigmatique ») est un genre éteint de dinosaures Elasmaria de la formation Sierra Barrosa (Groupe de Neuquén) du Crétacé supérieur d'âge Coniacien en Patagonie, Argentine. Il a été décrit par   en 2007, avec  comme type et seule espèce.

Découverte et dénomination 
En mai 1999, lors de travaux de terrain au lac Mari Menuco, en Argentine (soixante kilomètres au nord-ouest de Neuquén), menés par l'Université nationale de Comahue, un squelette de dinosaure articulé et presque complet a été découvert et excavé. Il a été porté à l'attention des paléontologues par le jeune garçon Rafael Moyano, qui l'avait découvert. À l'origine, il avait été signalé qu'il provenait de la formation Portezuelo du groupe Neuquén, mais sa localisation a ensuite été révisée et il se trouvait dans la formation Sierra Barrosa du même groupe géologique. Remarqué pour les plaques osseuses sur son thorax, il a été identifié comme une grande espèce d'Ornithopoda.

L'espèce a été décrite et nommée Macrogryphosaurus gondwanicus en 2007, dans une étude rédigée par Jorge O. Calvo, Juan D. Porfiri et Fernando E. Novas. Son nom générique est dérivé du grec macro, qui signifie grand, grypho, qui signifie énigmatique, et saurus, qui signifie lézard. L'épithète spécifique gondwanicus fait référence à l'ancien continent du Gondwana. Le spécimen holotype, MUCPv-32, consiste en un ensemble de vertèbres essentiellement complet, un certain nombre de côtes, quatre plaques thoraciques minéralisées, les deux côtés de la ceinture pectorale et un sternum. L'individu est considéré comme ayant été un adulte.

Les recherches ultérieures n'ont pas référencé d'autres spécimens de l'espèce Cependant, en 2016, une étude a été publiée sur MAU-Pv-PH-458, un arc neural dorsal fragmentaire de la formation Plottier du nord de l'Argentine. Cet os constitue le signalement le plus septentrional d'un Ornithopoda en Amérique du Sud. Il n'a pas été déterminé qu'il appartenait à un Macrogryphosaurus, mais il a été noté qu'il provenait d'un animal de taille et d'anatomie similaires, et d'approximativement la même localisation géographique et stratigraphique, bien qu'il ait vécu à une époque légèrement antérieure. D'autres spécimens d'ornithopodes indéterminés d'Argentine indiquent également des animaux de taille similaire à celle du taxon. M. gondwanicus a reçu une ostéologie complète en 2020, une étude publiée dans Cretaceous Research par Sebastián Rozadilla, Penélope Cruzado-Caballero, Jorge O. Calvo. Ils ont ainsi décrit l'anatomie de l'espèce de manière beaucoup plus approfondie et examiné sa classification et sa biomécanique sous un angle plus moderne. Ils ont considéré que le genre était important, car il s'agit de la plus grande espèce d'Elasmaria connue, et pour l'exhaustivité de ses restes connus, ce qui renseigne sur l'anatomie du groupe.

Description 
Macrogryphosaurus a été remarqué pour sa grande taille par rapport aux autres Ornithopoda sud-américains. On estime qu'il mesurait environ 6 mètres de long, bien que le seul individu connu n'ait peut-être pas été complètement adulte. Gregory S. Paul a estimé la longueur de ce spécimen à 5 m de longueur et 300 kg de masse corporelle. En tant que tel, c'est la plus grande espèce d'Ornithopoda d'Amérique du Sud en dehors des Hadrosauridae, et la plus grande espèce d'Elasmaria. Approchant la taille de nombreux ornithopodes iguanodontiens dérivés, il est, comparé à ces taxons dérivés, beaucoup plus gracieux et légèrement construit. L'une des caractéristiques les plus remarquables de ce taxon est la présence de plaques thoraciques minéralisées, également appelées plaques intercostales. Il s'agit d'une série de plaques situées sur le côté du torse, partagées avec une poignée d'autres Ornithischia tels que Talenkauen, Thescelosaurus et Hypsilophodon. Avec un sternum soudé, semblable à celui d'un oiseau, son torse court devait être plutôt rigide par nature. Ceci, ainsi que son cou relativement allongé et sa queue de type coelurosaure, lui donnait une forme plutôt unique par rapport à celle documentée chez d'autres dinosaures Ornithischia.

Classification 
L'analyse phylogénétique indique qu'il est apparenté à Talenkauen, et Calvo et ses collègues ont proposé un nouveau clade, Elasmaria, pour les deux genres.

Le cladogramme ci-dessous résulte de l'analyse de Herne , 2019.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Ornithischia
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2007
Paléontologie en Argentine